Поликарп Патарски или Патароликийски () е български книжовник и духовник, епископ патарски, участник в борбите за самостоятелна българска църква в Османската империя.

Биография 
Роден е около 1790 година като Петър Цонков Петров. Син е на Мария Стойкова, дъщерята на Софроний Врачански. Учи в Котел при таксидиота на Синайския манастир Макарий. Макарий го отвежда в Синайския манастир, където се замонашва. Около 1826 година е ръкоположен за архимандрит и става таксидиот на манастира в Търновската митрополия. От 1827 до 1844 година е управител на метоха на манастира в Римник, а от 1845 до 1852 година е на метоха в Галац.

През юли 1852 година с помощта на влиятелния си първи братовчед Стефан Богориди е ръкоположен за патарски (патароликийски) епископ и назначен за предстоятел на създадената през 1849 година българска църква „Свети Стефан“ в Цариград. В 1857 година издава „Житие и история святьiх отец нашьiх Кирилла и Методия Болгарскьiх Просветителех. Написано от Негово Преосвященство Г-на Поликарпа Епископа Патаролакийскаго“, отпечатана в печатницата на „Цариградски вестник“. На 11 май същата година епископ Поликарп извършва в „Свети Стефан“ първата тържествена служба в чест на светите братя Кирил и Методий и така го възражда в България и поставя началото на утвърждаването на всенародния празник. Подпомага издаването на „Христоития“ на Райно Попович, на „Всеобща география за децата“, издадена от Иван Богоров в 1843 година, на „Критически издирвания за историята българска“ от Юрий Венелин, преведена от даскал Ботьо Петков, издадена в Земун в 1853 година. В 1837 година дарява 1000 гроша на котленското училище.

От 1852 година е назначен за наместник на Бузъуската епископия в Румъния.

Умира в Бузъу през февруари 1865 година.

Семейство

Бележки 

Български духовници
Патарски епископи
Родени в Котел
Починали в Румъния
Монаси в Синайския манастир